Plutarkos eller Plutarchos kan syfta på 
 Plutarchos (46-120), hellensk filosof och författare
 Plutarchos från Alexandria (död ca 430), filosof
 Plutarchos av Bysans, biskop mellan 89 och 105
 6615 Plutarchos, en asteroid i huvudbältet